Die Liste von Hybridautomobilen in Serienfertigung soll Hybridelektrokraftfahrzeuge aufführen, die für allgemeine Nutzung (also keine ShowCars und Einzelstücke) gefertigt werden oder wurden und zugleich mit Markteinführung bis etwa 2017 entweder im Eigenvertrieb des Herstellers oder im Handel für Endkunden käuflich zugänglich wurden oder waren. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nicht mehr um neuere Modelle ergänzt werden. Mit der zunehmenden Modellvielzahl werden künftige Hybridausführungen lediglich unter den jeweiligen Automodellen genannt.

Hybridautomobile – Anmerkungen 
Einzelnachweise und Anmerkungen sind möglichst in den jeweiligen Artikeln einzupflegen und auf diese mit dem Modellnamen zu verlinken. So wird gewährleistet, dass auf aktuell gepflegte Artikel der einzelnen Fahrzeuge verwiesen wird und Doppelungen vermieden werden.

Verbrauchsangaben 
Hybridautos werden vorrangig unter dem Aspekt der Kraftstoff /Energieverbrauchssenkung /Umweltnutzen propagiert und genutzt. Daher sind die Verbräuche generell in kWh/100 km anzugeben um eine einheitliche Zahlenbasis zu schaffen, da ansonsten verschiedenartige Kraftstoffe aufgrund verschiedener Energiegehalte keinen echten Vergleich ermöglichen. Auch ist die (umstrittene) Angabe der CO2-Ausstöße teils irreführend (elektrischer Betrieb: 0) und kein echter Maßstab für die praktische Effizienz des Fahrzeuges (Siehe offizielle Angabe 1,2 l/100 km beim Opel Ampera). Die sonstigen Herstellerangaben (Höchstgeschwindigkeit usw.) können in den jeweiligen Artikeln gefunden werden und sind hier wenig relevant.

Beim Verbrauch mit externer Aufladung wird der elektrische Verbrauch in kWh/100 km, sowie zusätzlich der kombinierte Verbrauch (Abfahrt mit geladenem Akku, Summe elektrischer + zusätzlicher Kraftstoff) in kWh/100 km angegeben, bei Hybriden ohne externe Aufladung gibt es nur den kombinierten Verbrauch. Dies weicht bewusst von den Herstellerangaben ab, die derzeit oft den elektrischen Verbrauch auf den ersten Kilometern nicht mit berücksichtigen. Bei extern geladenen (PlugIn) Hybriden ist daher der Energieverbrauch auf Langstrecken ohne Nachladen noch deutlich höher als der hier angeführte kombinierte Verbrauch auf den ersten 100 km.

Beispiel:
Ein PlugIn-Hybrid ist mit 50 km elektrischer Reichweite und einem elektrischen Verbrauch von 20 kWh/100 km angegeben. Der Normverbrauch (nur Flüssigkraftstoff im NEFZ) ist mit 2,0 l/100 km Benzin (17 kWh) ausgewiesen. Der tatsächliche Energieverbrauch auf den ersten 100 km lt. NEFZ beträgt also 27 kWh, da auf den ersten 50 km 10 kWh elektrische Energie verbraucht wurden. Wenn keine Angabe über den elektrischen Verbrauch vorhanden ist, kann die Nennkapazität der Traktionsbatterie angesetzt werden, da zwar nur die (geringere) Nutzkapazität zur Verfügung steht, zusätzlich aber Verluste beim Laden entstehen.

Umrechnung von Flüssig- bzw. alternative Kraftstoffe in kWh 
Angesetzt wird der Heizwert (unterer Brennwert) mit einem Mittelwert, da die realen Werte abhängig von Qualität und Temperatur schwanken. Während der gewichtsbezogene Heizwert der Flüssigkraftstoffe nahezu identisch ist (Benzin:11,5 kWh/kg, Diesel:11,9 kWh/kg) ist der Heizwert/Liter (volumenbezogen) aufgrund der unterschiedlichen Dichten stärker different. Bei Gasförmigen Kraftstoffen müssen Kompression /Temperatur nach Herstellerangaben berücksichtigt werden.

 B : 8,5 kWh/l Benzin
 D : 10 kWh/l Diesel
 A : alternativer Kraftstoff oder Mischbetrieb (Erdgas, Ethanol, H2, o. ä.) – ergänzen

Unterscheidung der Fahrzeuge, absteigend in ihrer Elektrifizierung 
Da die Unterscheidungskriterien oftmals schwer abgrenzbar sind und die Hersteller zusätzliche Bezeichnungen einführen, gilt für die Tabelle folgende Untergliederung / Einstufung:

Plug-in-Hybrid: Vollhybrid mit wählbarem rein elektrischen Fahrmodus und Möglichkeit zur externen Akkuaufladung (el. Reichweite und Ladezeit angegeben)

Voll-Hybrid: wählbarer rein elektrischer Fahrmodus, keine externe Aufladung (el. Reichweite, aber keine Ladezeit angegeben)

Mild-Hybrid: kein rein elektrischer Fahrmodus wählbar (keine el. Reichweite, keine Ladedauer)

Micro-Hybrid: Diese Benennung von Start-Stopp- plus Bremsenergie-Rückgewinnungssystemen (Rekuperation) wird hier nicht als Hybrid aufgeführt, da kein zweites Antriebssystem vorhanden ist

Zeitraum der Produktion / „Zeit Prod.“ 
Jahresangabe mit Bindestrich („2005–“) bedeutet Jahr des Produktionsbeginns und aktuell in Produktion, eine zweite Jahreszahl kennzeichnet das Beendigungsjahr der Produktion („2005–2010“)

Abkürzung von Herstellung und Nutzungsmöglichkeit / „Abk. Herst.“ 
 H : Oldtimer, historisches Modell
 KL : Kleinserienfertigung mit kommerzieller Leasingmöglichkeit (Eigentumsrechte verbleiben beim Hersteller)
 KK : Kleinserienfertigung mit Möglichkeit des Kaufes
 S : Serienfertigung
 G : Großserienfertigung

Tabelle der Hybridautomobile

Siehe auch 
 Liste von Elektroautos in Serienproduktion

Einzelnachweise 

 
 
Elektroautos